Искажения:

 Искажения сигнала
 Искажения (фильм)